Osoby:
 Thom van Dulmen – holenderski kolarz

Zobacz też:
 Dülmen